Les termes « tur » et « tour » sont des noms vernaculaires ambigus en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de bovidés :
 le Tur occidental () ;
 le Tur oriental () ;
 le Tur d'Espagne ().

Articles connexes 

 Bouquetin
 
 Chèvre
 Mouflon

Références 

Ruminant (nom vernaculaire)
Bovidae
Nom d'ongulé ambigu